Штат Мексики Агуаскальентес является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 11 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Города Агуаскальентеса
 Агуаскальентес (штат)

Муниципалитеты Агуаскальентеса
Списки:Мексика